Xavier is een mannelijke naam en kan verwijzen naar:

Personen met de achternaam Xavier 
Abel Xavier, Mozambikaans-Portugees voetballer
Phideaux Xavier, Amerikaans tv-producer en muzikant
Xavier, Rotterdamse fotograaf

Fictief figuur 

 Professor X of Professor Charles Francis Xavier, personage uit de strips van Marvel Comics

Gebouw 
Xavier (Amsterdam), een gebouw op de Amsterdamse Zuidas

Zie ook 
 Xaviera (doorverwijspagina)